Jean Clercx, voormalig Nederlands politicus
 Johannes Walterus Clercx, voormalig burgemeester van Neerpelt